Чага́н — топоним:

Населённые пункты 
 Чаган — бывший военный городок (Семипалатинск-4) в Казахстане.
 Чаган — авиабаза стратегического назначения (1950—1994)
 Чаган — село в Камызякском районе Астраханской области.
 Чаган — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Малый Чаган — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.

Реки 
 Чаган (приток Урала) — река в Оренбургской области России и в Западно-Казахстанской области.
 Чаган (приток Иртыша) (Шаган) — река в Казахстане.
 Чаган (приток Карамы) — река в Алтайском крае.
 Чаган (приток Чаганузуна) — река в Республике Алтай.

Другое 
 Озеро Чаган, созданное Чаганскими ядерные испытаниями.
 Чаган (Чагане) — азербайджанский музыкальный инструмент.
 Чаган (Artemísia ánnua) — однолетнее травянистое растение.
 Проект «Чаган» — первый промышленный ядерный взрыв в СССР.
 Чаган-Ува (ум. 1190) — вождь монгольского племени негудаев.

См. также 
 Баян-Чаган — река в Республике Алтай России.
 Чаган-Бургазы — река в Республике Алтай России.
 Чаган-Гол — река в Республике Алтай России.
 Чаган-Узун
 Чаганы — мыс на севере Керченского полуострова Крыма, в Азовском море.